

Biografia

Infanzia 
È nato il 3 dicembre 1987 ad Arundel da Edward Fitzalan-Howard, XVIII duca di Norfolk e da Lady Georgina Susan Gore. Alla nascita ottenne il titolo di Lord Maltravers, che detenne fino a quando, nel 2002, divenne Conte di Arundel, erede del Ducato di Norfolk.

Carriera automobilistica 
Lord Arundel è stato uno studente di economia all'Università di Bristol, ma è meglio riconosciuto per la sua presenza nei circuito di Formula, vince nel 2007 il terzo posto nella Formula BMW UK. Ha corso per Räikkönen Robertson Racing nel 2008 e per Carlin Motorsport nel 2009.

Nel 2006, con il nome di Henry Arundel, ha partecipato al campionato Formula BMW UK, guidando per Fortec Motorsport vincendo la Rookie Cup.

Arundel è stato eletto al Motor Elite Association Race Elite Scheme nell'aprile del 2007, insieme ad altri 5 piloti in varie serie britanniche. Nel 2008, Arundel ha corso per Räikkönen Robertson Racing nel campionato britannico di Formula Tre. Ha segnato 21 punti, finendo quindicesimo in classifica.

Arundel ama anche sciare, fare escursioni e scalare.

Matrimonio 
Ha sposato Cecilia Maria Elisabetta dei Conti Colacicchi alla Cattedrale di Arundel il 16 luglio 2016. Cecilia è la figlia di William Colacicchi (figlio di Mary Helen Renshaw e di Paul Edward Colacicchi, nipote di Odoardo Colacicchi, nobile di Anagni, creato Conte Papale nel 1928) e di Clare Elizabeth Vivienne Clutterbuck (figlia di Richard Gray Clutterbuck, di Rowington, e Gillian Margaret Harding, di Old Springs, lei stessa discendente dei Somers-Cocks, Baroni Somers: entrambi i genitori di Clare Clutterbuck appartenevano a famiglie di gentiluomini). Odoardo Colacicchi ha sposato Elizabeth Isabella Boyes, sorella di Victoria Cross Duncan Gordon Boyes.

Discendenza 
Lord Henry Howard e Cecilia Maria Elisabetta dei Conti Colacicchi hanno una figlia:
 Lady Flora Mary Isabella Fitzalan-Howard (nata il 10 novembre 2018).

Titoli e trattamento
3 dicembre 1987 - 24 giugno 2002: Lord Maltravers
24 giugno 2002 - attuale: The Right Honourable, il Conte di Arundel

Collegamenti esterni 
 

Henry
Henry